

Geografia

Germania 
 Brünn – ex comune ora frazione di Münnerstadt, città nel distretto della Bassa Franconia (Baviera)
 Brünn/Thüringen – comune nel circondario di Hildburghausen (Turingia)

Repubblica Ceca 
 Alt Brünn – antico nome tedesco di Kluzov, frazione del comune di Haňovice nel distretto di Olomouc (Olomouc)
 Brünn – nome tedesco di Brno, città nel distretto di Brno-město (Moravia Meridionale)

Pagine correlate 
 Brunn – pagina di disambiguazione